«Отверженные» может означать:

 «Отверженные» () — роман 1862 года писателя Виктора Гюго.
 «Отверженные» — мюзикл по роману Виктора Гюго.
 «Отверженные» — российская рэп-команда из Москвы.

Экранизации романа Виктора Гюго
 «Отверженные» () — кинофильм 1909 года, США, режиссёр — Джеймс Стюарт Блэктон, в главной роли — Уильям Рэноус.
 «Отверженные» () — кинофильм в трёх частях, 1913 год, Франция, режиссёр — Альбер Капеллани.
 «Отверженные» () — кинофильм 1917 года, США, режиссёр — Фрэнк Ллойд, в главной роли — Уильям Фарнум.
 «Отверженные» () — фильм 1925 года, Франция, режиссёр — Анри Фекур.
 «Отверженные» () — трёхсерийный кинофильм 1934 года, Франция, режиссёр — Раймон Бернар, в главной роли — Гарри Бор.
 «Отверженные» () — кинофильм 1935 года, США, режиссёр — Ричард Болеславски, в главной роли — Фредерик Марч. Номинировался на «Оскар».
 «Отверженные» () — кинофильм 1943 года, Мексика, режиссёр — Фернандо Риверо, в главной роли — Доминго Солер.
 «Отверженные» () — кинофильм 1948 года, Италия, режиссёр — Риккардо Фреда, в главной роли — Джино Черви.
 «Отверженные» () — кинофильм 1952 года, США, режиссёр — Льюис Майлстоун, в главной роли — Майкл Ренни.
 «Отверженные» () — кинофильм 1958 года, Франция—ГДР, режиссёр — Жан-Поль Ле Шануа, в главной роли — Жан Габен.
 «Отверженные» () — кинофильм 1982 года, Франция, режиссёр — Робер Оссейн, в главной роли — Лино Вентура.
 «Отверженные» () — кинофильм 1995 года, Франция, режиссёр — Клод Лелуш, в главной роли — Жан-Поль Бельмондо.
 «Отверженные» () — кинофильм 1998 года, Великобритания—Германия—США, режиссёр — Билле Аугуст, в главной роли — Лиам Нисон.
 «Отверженные» () — драматический мюзикл 2012 года режиссёра Тома Хупера, в главной роли — Хью Джекман.
 «Отверженные» () — кинофильм 2019 года, Франция, режиссёр — Ладж Ли, в главной роли — Дамьен Боннар.

Телесериалы
 «Отверженные» — британский телесериал 1967 года;
 «Отверженные» — 2-серийный фильм 1972 года, Франция, режиссёр — Марсель Блюваль, в главной роли — Жорж Жере;
 «Отверженные» — мексиканский телесериал Антулио Хименеса Понса, 1974;
 «Отверженные» — американский телесериал Гленна Джордана, 1978;
 «Отверженные» — французский 4-серийный фильм 2000 года режиссёра Жозе Дайан, в главной роли — Жерар Депардьё;
 «Отверженные» — британский телесериал Тома Шенклэнда, 2018.

Мультсериалы
 «Отверженные» — японский мультсериал Такаси Куока, 1979;
 «Отверженные» — мультсериал 1992 года, Франция, режиссёр — Тибо Шатель;
 «Отверженные: Козетта» — аниме-сериал 2007 года режиссёра Хироаки Сакураи.
 «Отверженные», он же «Изгои» — аниме-сериал 2009-го года. Режиссёр — Сакои Миюсаки; сюжет — постапокалипсис после 3-й мировой войны. Не по роману Виктора Гюго.